

Cinema 
 Petra – film del 2018 diretto da Jaime Rosales

Geografia 
 Petra – comune della Spagna
 Petra – sito archeologico della Giordania
 Piccola Petra – sito archeologico della Giordania facente un tempo parte di Petra
 Petra – antica città siciliana scomparsa situata probabilmente nei pressi di Segesta
 Petra – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
 Petra – ex comune della Grecia nella periferia dell'Egeo Settentrionale
 Petra – sito archeologico della Georgia
 Petra – villaggio di Cipro del Nord

Musica 
 Petra – album di Pierangelo Bertoli del 1985
 Petra – gruppo christian rock

Nomi 
 Petra – variante in diverse lingue del nome proprio di persona femminile Pietra

Personaggi immaginari 
 Petra – personaggio dei Pokémon

Persone 
 Vincenzo Petra – cardinale italiano
 Raffaele Petra – scrittore italiano

Televisione 
 Petra – miniserie televisiva italiana del 2020

Altro 
 Petra – tipo di firewall
 Petra – cantina vinicola di Suvereto (LI)

Altri progetti